Нуево Побладо има више значења:

 Нуево Побладо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Побладо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Побладо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику